Monasterio de Santa Cecilia es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como monasterio, de una orden en honor a alguna santa llamada Cecilia.

Monasterios

en España 
 Monasterio de Santa Cecilia d'Elins, benedictino, en el municipio de Montferrer i Castellbò, Lérida;
 Monasterio de Santa Cecilia de Montserrat, benedictino, en la localidad de Marganell, Barcelona;

en Francia 
 Monasterio de Santa Cecilia, benedictino, en el municipio de Solesmes, Sarthe (:w:fr);